Владимир Ильич Акимов (1924—1996) — вице-адмирал (1976), командир Средиземноморской эскадры (1972—1977), начальник штаба Черноморского флота (1977—1980), заместитель начальника ГУНиО МО (1982—1986).

Возглавлял кругосветную Антарктическую экспедицию 1982/83 годов на океанографическом исследовательском судне «Адмирал Владимирский» и «Фаддей Беллинсгаузен».

Биография 
Родился в Москве в семье военнослужащих. Русский.

В 1940 году поступил в московскую 1-ю специальную военно-морскую школу. В 1942—1944 годах учился в КВВМУ им. С. М. Кирова в Баку, затем на командных курсах.

В 1946 году назначен на Балтийский флот, где последовательно занимал должности к-ра БЧ, пом. к-ра, к-ра тщ, участвовал в боевом тралении мин на Балтийcком море. Как перспективный офицер был направлен на учебу на ВСОК, после окончания которых н 1952 г. продолжил службу на БФ в должности ст. пом. к-ра, а затем к-ра эм. Проявив большие организаторские и командирские способности, был объявлен лучшим командиром эм БФ.

После окончания в 1961 году ВМА направлен на Северный флот, где командовал пл, был нач. штаба бригады пл, к-ром бригады пл.

В 1972—1977 гг. — зам. командира, затем командир Средиземноморской эскадры.

С 1977 года — начальник штаба Черноморского флота.

С 1980 года — заместитель начальника ГУНиО МО.

В 1978 г. окончил академические курсы по повышению квалификации при Генеральном штабе ВС СССР.

В 1982/83 г. возглавлял кругосветную Антарктическую экспедицию на эос «Адмирал Владимирский» и «Фаддей Беллинсгаузен». Во время плавания корабли обогнули 6-й континент, пройдя по маршруту первооткрывателей Антарктиды Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный» 1819—1821 годов.

В ходе экспедиции было определено новое местоположение Южного магнитного полюса, уточнено положение 13 островов, открыто 178 подводных гор и возвышенностей, выполнен большой объем гидрологических и геофизических исследований.

После увольнения в отставку в 1984 году преподавал в ВМА, занимая должность старшего преподавателя.

Умер в 1996 году в Санкт-Петербурге, похоронен на Серафимовском кладбище.

Источники 
 Владимир Ильич Акимов // Словарь биографический морской / Виталий Дмитриевич Доценко — Изд-во «ЛОГОС», 2000—455 с. — стр. 12
 Владимир Ильич Акимов // Новый часовой: русский военно-исторический журнал, Выпуск 5, 1997 — стр. 313

Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Преподаватели Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Вице-адмиралы (СССР)
Похороненные на Серафимовском кладбище
Делегаты XXV съезда КПСС
Начальники штаба Черноморского флота ВМФ СССР